Artiomowsk, ros. Артёмовск
 Artiomowsk – miasto w Rosji
 Bachmut – miasto na Ukrainie, w latach 1924–2016 pod nazwą Artiomowsk